Dobring heißen folgende geographische Objekte:

 Dobring (Gemeinde Helfenberg), Ortschaft von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
Dobârca, Ort in der Gemeinde Miercurea Sibiului, Kreis Sibiu, Rumänien
 Dobřín, Ortschaft der Gemeinde Loučovice, Okres Český Krumlov, Tschechien